Соревнования в прыжке с шестом у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 10 и 12 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в прыжке с шестом являлся Роберт Собера из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | WU20R — Мировой рекорд среди юниоров | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 5,66 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 10 августа 2018 года. В сектор вышли 36 участников.

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у мужчин состоялись 12 августа 2018 года. По уровню показанных результатов турнир стал одним из сильнейших в истории дисциплины. На высоте 6 метров попытки совершали четыре человека, на высоте 6,05 м — три человека.

Чемпионом стал 18-летний Арман Дюплантис из Швеции, который три раза по ходу турнира улучшал собственный юниорский мировой рекорд и рекорд Швеции — сначала 5,95 м, затем 6,00 м и 6,05 м, все высоты — с первой попытки. Победный результат 6,05 м также стал новым рекордом чемпионатов Европы и лучшим результатом сезона в мире. Дюплантис занял четвёртое место в списке сильнейших прыгунов с шестом в мировой истории: выше прыгали только Рено Лавиллени (6,16 м), Сергей Бубка (6,15 м) и Стив Хукер (6,06 м). В 18 лет 275 дней он стал самым молодым прыгуном с шестом, покорившим 6-метровый рубеж, и первым юниором. Прежде это достижение принадлежало Бубке, который впервые взял 6 метров в 21 год 221 день.

Серьёзную конкуренцию Дюплантису смог составить россиянин Тимур Моргунов, выступавший в качестве нейтрального атлета. Большинство высот он брал с первой попытки, благодаря чему постоянно был в числе лидеров. Преодолев 6,00 м, 22-летний Моргунов установил новый рекорд России среди молодёжи. Покорить 6,05 м ему уже не удалось. Он стал только четвёртым человеком в истории, не сумевшим выиграть соревнования с прыжком на 6 метров. Рено Лавиллени повторил свой лучший результат сезона, но остался третьим. Всего лишь во второй раз в истории прыжка с шестом прыжок на 5,95 м принёс только бронзовую медаль.

Поляк Пётр Лисек установил высокий личный рекорд 5,90 м, но остался на четвёртом месте. 19-летний Сондре Гуттормсен побил рекорд Норвегии (5,75 м) и занял шестое место.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки